Kitawaki ist der Familienname folgender Personen:

 Kenji Kitawaki (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kitawaki Noboru (1901–1951), japanischer Maler des Surrealismus